Сезон 2020/21 Чешской экстралиги — 28-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом в третий раз в своей истории стал клуб «Оцеларжи Тршинец», обыгравший в финале плей-офф «Били Тигржи Либерец».

Формат 
Формула чемпионата изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 4 лучшие команды сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 5 по 12, в сериях до 3-х побед выявляли оставшихся четырёх участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Чемпионом в третий раз в своей истории стал клуб «Оцеларжи Тршинец», обыгравший в финале плей-офф «Били Тигржи Либерец». Бронзовым призёром стала пражская «Спарта». По регламенту, в сезоне 2020/21 ни одна команда не выбыла из Экстралиги. Победитель первой лиги, клуб «Рытиржи Кладно», получил право играть в Экстралиге в следующем сезоне, став 15-м участником турнира.

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Шкода Пльзень — Оломоуц — 0:3 (1:2, 2:3, 1:2)

Маунтфилд Градец-Кралове — Верва Литвинов — 3:0 (2:0, 3:1, 5:1)

Динамо Пардубице — Энергия Карловы Вары — 3:1 (2:1, 11:3, 1:2 ОТ, 5:1)

Витковице — Комета Брно — 2:3 (2:1 ОТ, 2:1, 1:2 ОТ, 1:2 ОТ, 1:3)

Четвертьфиналы 
Спарта Прага — Оломоуц — 4:0 (3:1, 2:0, 3:2, 3:0)

Оцеларжи Тршинец — Комета Брно — 4:0 (5:0, 7:2, 4:1, 4:1)

Млада Болеслав — Динамо Пардубице — 4:0 (2:0, 5:0, 4:2, 5:3)

Били Тигржи Либерец — Маунтфилд Градец-Кралове — 4:0 (4:3 ОТ, 3:0, 3:0, 3:1)

Полуфиналы 
Спарта Прага — Били Тигржи Либерец — 3:4 (1:5, 1:3, 2:3 ОТ, 5:0, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ, 1:2)

Оцеларжи Тршинец — Млада Болеслав — 4:3 (2:0, 1:3, 3:1, 1:3, 3:0, 2:4, 3:0)

Финал 
Оцеларжи Тршинец — Били Тигржи Либерец — 4:1 (6:2, 3:1, 0:3, 1:0 ОТ, 3:0)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Матей Странски (Тршинец) — 33 шайбы

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Ондржей Кацетл, Якуб Штепанек, Йозеф Корженарж

Защитники

Томаш Кундратек, Ральфс Фрейбергс, Милан Доудера, Давид Мусил, Мартин Гернат, Ян Яромержски, Мариан Адамек, Ян Заградничек

Нападающие

Мартин Ружичка, Петр Врана, Матей Странски, Михаэль Шпачек, Эрик Грня, Томаш Марцинко, Владимир Дравецки, Ондржей Коваржчик, Михал Коваржчик, Джек Родевалд, Даниэл Куровски, Патрик Грегорчак, Милош Роман, Давид Кофронь, Арон Хмелевски, Филип Задина, Лукаш Яшек

Тренер — Вацлав Варадя

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2020/21
 Статистика плей-офф 2020/21

Чешская экстралига
2020 год в хоккее
2021 год в хоккее